Media Vision peut faire référence à :
 Médiavision, une régie publicitaire ;
 Media.Vision, une entreprise japonaise.